Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Radek Štěpánek era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Philipp Kohlschreiber.

Michail Južnyj ha vinto in finale 6–2, 6–4, contro Ivan Ljubičić.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (semifinali)
  Tommy Robredo (quarti)
  Ivan Ljubičić (finale)
  Tomáš Berdych (primo turno)

 Novak Đoković (semifinali)
 David Ferrer (quarti)
 Lleyton Hewitt (ritiro per infortunio)
 Radek Štěpánek (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 2007
ATP Tour 2007